Wegmarke steht für:
 ein Hilfsmittel zur Kennzeichnung eines Weges, siehe Wegweiser
 ein markantes Detail der Landschaft, siehe Landmarke